

Жінки 
 Болтянська Нателла Савеліївна — російський пісенний автор-виконавець, ведуча програми «Авторська пісня» на радіостанції «Ехо Москви».

Чоловіки 
 Болтянський Володимир Григорович — радянський та російський математик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН СРСР, член-кореспондент АПН СРСР, член-кореспондент РАО.